Trailin' West – film del 1936 diretto da Noel M. Smith
 Trailin' West – film del 1944 diretto da George Templeton